Jü Hua (1960) kínai író
 Jü Hua (1981) kínai női evezős, olimpikon